ostra białaczka szpikowa
 naczyniakomięśniakotłuszczak
 Aston Martin, Aston Martin Lagonda Ltd.
 Anti-Money Laundering – działania przeciwko praniu pieniędzy